Grădinița Dramei Totale (denumit inițial Total DramaRama) este o serie animată canadiană. Aceasta este un spin-off al seriei Dramă Totală și este al doilea spin-off al seriei, după Dramă Totală: Cursa Colosală. În acest sezon ca și celelalte va fi o parodie de reality show. Cu toate acestea, în loc de concurs, va fi o comedie la locul de muncă. Seria este creată de Fresh TV Inc. și distribuită de Cake Entertainment. Premiera pe Cartoon Network în Statele Unite și pe Teletoon în Canada a fost în octombrie 2018. Premiera în România a fost pe 25 noiembrie 2019 pe Cartoon Network.

Dublajul în limba română

Dublajul a fost realizat de studiourile Fast Production Film:

Claudia Prec - Courtney
Alexandra Ghiculescu - Gwen
Tamara Roman - Beth
Alexandru Gheorghiu - Owen
Luca Udățeanu - Duncan
Andrei Geavelea - Harold
Răzvan Dinu - Jude
Theodora Stancu - Izzy
Gabriela Virginia Șarga - Leshawna (sezonul 1)
Cătălina Chirțan - Leshawna (sezoanele 2 - prezent)
Catinca Nistor - Bridgette
Tudor Dobrescu - Noah
Cristian Niculescu - Cody
Elias Ferkin - Chef
Cristian Neacșu - alte voci
Olimpia Mălai - McArthur
Alexandra Radu
Virgil Aioanei

Regia: Cristian Neacșu

Episoade

Referințe și note

Legături externe

Seriale de televiziune din 2018
Seriale de animație
Cartoon Network
 spin-off-uri de televiziune canadiene
 seria de televiziune comediană animată de copii canadieni
 Versiuni copii ale personajelor de desene animate
 serii de televiziune cu animatie flash canadian
 programe de televiziune în limba engleză
 Seriale de televiziune prin Fresh TV
 serie originală Teletoon
 Drama totală
 animație Crossover